Carlo Rubbia – fisico e premio Nobel per la fisica italiano
Rubbia – insediamento di Comeno in Slovenia
Rubbia – frazione di Savogna d'Isonzo in provincia di Gorizia
Castello di Rubbia – castello presso la suddetta località
8398 Rubbia – asteroide

Pagine correlate 
Rubbiatron – progetto per un particolare reattore nucleare